Astrolabe ist

 der Name mehrere französischer Schiffe:
 Astrolabe (1781), eine umgebaute Fleute der französischen Marine
 Astrolabe (1811), das Schiff von Jules Dumont d’Urville auf seiner Antarktisexpedition 
 L’Astrolabe, ehemaliger Name eines früheren, französischen Forschungsschiffs, siehe YWAM Liberty
 L’Astrolabe, französischer Eisbrecher

Astrolabe ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Astrolabe Reef, Riff vor der Küste Neuseelands
 Astrolabe Bay, nach dem Schiff von d'Urville benannte Bucht an der Nordküste Neuguineas
 Astrolabe-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Adélieland
 Astrolabe-Insel, eine Insel im Palmer-Archipel vor der Antarktischen Halbinsel
 Astrolabe Needle, eine Felsformation an der Küste der Brabant-Insel im Palmer-Archipel vor der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Astrolab